Elfyn Evans (* 28. Dezember 1988 in Dolgellau) ist ein walisischer Rallyefahrer, der seit 2007 in der Rallye-Weltmeisterschaft fährt. Sein Vater Gwyndaf Evans war früherer britischer Rallye-Meister (1996).

Karriere

Anfänge 
Als Nachwuchs der walisischen Rallye-Fahrer startete Evans 2007 seine Profikarriere in der Fiesta Sporting Trophy, wo er den dritten Gesamtrang belegte. Im darauffolgenden Jahr 2008 gewann er die Serie. 2010 siegte er erneut in der Sporting-Trophy-Serie, er holte den Junior-British-Rally-Titel und wurde Pirelli Star Driver.

WRC-Nachwuchsklassen 
Im Jahr 2012 gewann Evans im Rahmen der FIA young driver category den WRC Academy Cup. Sein Preis war eine gesponserte WRC2-Teilnahme im Jahr 2013 wo er den siebten Rang im Gesamtklassement belegte (Qatar M-Sport World Rally Team), sowie eine Anstellung bei M-Sport, wo er den Ford Fiesta RS WRC testen und mitentwickeln durfte.

WRC-Klasse ab 2014 
Mit dem M-Sport World Rally Team fährt Elfyn Evans 2014 die erste komplette Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft. Er belegte bei der Rallye Mexiko den vierten Rang als bestes Saisonresultat. Auch 2015 ist Elfyn Evans unter Vertrag bei M-Sport und mit einem Ford Fiesta RS WRC unterwegs. Regelmäßig platzierte er sich in den Weltmeisterschaftspunkten. Bei der Rallye Argentinien steigt er als Dritter zum ersten Mal auf das Siegerpodium. Bei der Rallye Korsika wurde er Zweiter, sein bestes Karriere-Ergebnis bis dahin. Mit 89 Punkten wurde Evans auf dem siebten Rang gewertet in der Fahrer-Weltmeisterschaft.

Trotz guter Leistungen zurück in die WRC2 
Trotz der guten Leistungen in der Saison 2015 wurde Evans von M-Sport-Teamchef Malcolm Wilson nur für die WRC2-Klasse gemeldet 2016. Mit dem WRC2-Auto Ford Fiesta R5 klassierte sich Evans bei der Rallye Monte Carlo auf dem achten und bei der Rallye Schweden auf dem neunten Gesamtrang. Er gewann damit Weltmeisterschaftspunkte für die WRC trotz des unterlegenen Autos. In der WRC2-Klasse gewann er beide Weltmeisterschaftsläufe.

Rückkehr in die WRC 2017 

Nach einem Jahr Pause war Evans 2017 wieder in der obersten WRC-Klasse am Start. Erneut hat er einen Sitz beim M-Sport-Team als dritter Fahrer neben Sebastien Ogier und Ott Tänak bekommen. Bei der Rallye Argentinien führte er lange Zeit und verpasste schließlich um nur 0,7 Sekunden den Sieg gegen
Thierry Neuville im Hyundai. Bei der Rallye Finnland wiederholte er dieses Resultat, diesmal hinter Esapekka Lappi. Bei seiner Heimrallye in Wales gelang ihm der erste Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft. In der Gesamtwertung schloss Evans die Saison auf dem fünften Rang ab mit 128 WM-Punkten.

Wechsel zu Toyota 2020 
Nach einer weiteren Saison 2019 bei M-Sport wechselte Evans 2020 zu Toyota WRT, wo er bei der Rallye Schweden seinen zweiten Weltmeisterschaftslauf gewann. Ein weiterer Sieg folgte bei der Türkei. Beim letzten WM-Lauf, der Rallye Monza, ging das Duell um die Weltmeisterschaft mit acht Punkten Vorsprung an Teamkollege Sébastien Ogier. Auch im Jahr 2021 wird Evans Vizeweltmeister hinter Ogier, diesmal mit 23 Zählern Rückstand.

Einzelergebnisse

WRC

WRC-Siege

WRC2

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1988
Mann